A PrvaLiga 1997–1998-as szezonja volt a bajnokság hetedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Maribor Teatanic lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szlovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szlovén labdarúgó-bajnokságok
Szlovén 1